Morten Lund – imprenditore danese
 Morten Lund – musicista danese
 Morten Lund – politico norvegese